UAE Team Emirates er et UCI World Tour-hold fra Forenede Arabiske Emirater (tidligere Italien). Holdet var i 2005 kendt som Lampre-Caffita, som var en blanding mellem Lampre og Saeco-holdet. Holdets manager er Carlo Saronni.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Forenede Arabiske Emirater
Etableret i 1991